Nagel zu Vornholz ist der Familienname folgender Personen:

 Dietrich Hermann von Nagel zu Vornholz (1621–1685), deutscher Offizier, siehe Dietrich Hermann von Nagel
 Georg Levin von Nagel zu Vornholz (1658–1723), deutscher Offizier, siehe Georg Levin von Nagel